Collegio elettorale di Venezia - San Donà di Piave – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Venezia - San Donà di Piave – collegio elettorale del Senato della Repubblica